Dit is een lijst van planetoïden 91501-91600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91501) - || 1999 RW147 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91502) - || 1999 RP150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91503) - || 1999 RR150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91504) - || 1999 RZ153 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91505) - || 1999 RA158 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91506) - || 1999 RC160 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91507) - || 1999 RM160 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91508) - || 1999 RZ160 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91509) - || 1999 RY161 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91510) - || 1999 RA162 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91511) - || 1999 RJ163 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91512) - || 1999 RL165 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91513) - || 1999 RG166 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91514) - || 1999 RJ166 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91515) - || 1999 RR169 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91516) - || 1999 RD174 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91517) - || 1999 RO175 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91518) - || 1999 RJ177 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91519) - || 1999 RT180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91520) - || 1999 RK183 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91521) - || 1999 RY183 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91522) - || 1999 RJ185 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91523) - || 1999 RM185 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91524) - || 1999 RN187 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91525) - || 1999 RA189 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91526) - || 1999 RF189 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91527) - || 1999 RT189 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91528) - || 1999 RV191 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91529) - || 1999 RL193 || 13 september 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| (91530) - || 1999 RG194 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91531) - || 1999 RH195 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91532) - || 1999 RC196 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91533) - || 1999 RY199 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91534) - || 1999 RC200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91535) - || 1999 RD200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91536) - || 1999 RK201 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91537) - || 1999 RG203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91538) - || 1999 RA204 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91539) - || 1999 RP204 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91540) - || 1999 RH205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91541) - || 1999 RG206 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91542) - || 1999 RC207 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91543) - || 1999 RJ207 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91544) - || 1999 RM207 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91545) - || 1999 RT209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91546) - || 1999 RV209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91547) - || 1999 RZ209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91548) - || 1999 RN210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91549) - || 1999 RU210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91550) - || 1999 RW210 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91551) - || 1999 RA212 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91552) - || 1999 RG213 || 8 september 1999 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (91553) Claudedoom || 1999 RD214 || 8 september 1999 || Ukkel || T. Pauwels
|-
| (91554) - || 1999 RZ215 || 8 september 1999 || Mauna Kea || J. X. Luu, C. A. Trujillo, D. C. Jewitt
|-
| (91555) - || 1999 RE219 || 5 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91556) - || 1999 RT220 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91557) - || 1999 RW222 || 7 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91558) - || 1999 RL226 || 4 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91559) - || 1999 RM226 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91560) - || 1999 RW226 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91561) - || 1999 RK230 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91562) - || 1999 RM231 || 9 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91563) - || 1999 RJ235 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91564) - || 1999 RN235 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91565) - || 1999 RK237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91566) - || 1999 RQ237 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91567) - || 1999 RU239 || 8 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91568) - || 1999 RD241 || 11 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91569) - || 1999 RX248 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91570) - || 1999 RN249 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91571) - || 1999 RZ252 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91572) - || 1999 RF253 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91573) - || 1999 SN2 || 16 september 1999 || Ukkel || T. Pauwels, S. I. Ipatov
|-
| (91574) - || 1999 SV2 || 22 september 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (91575) - || 1999 SS6 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91576) - || 1999 SL7 || 29 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91577) - || 1999 SU8 || 29 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91578) - || 1999 SK14 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91579) - || 1999 SQ15 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91580) - || 1999 SS15 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91581) - || 1999 SW15 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91582) - || 1999 SF19 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91583) - || 1999 SK20 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91584) - || 1999 SQ20 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91585) - || 1999 SR20 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91586) - || 1999 SS23 || 30 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91587) - || 1999 SD24 || 29 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (91588) - || 1999 TJ || 2 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (91589) - || 1999 TF1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91590) - || 1999 TA3 || 3 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (91591) - || 1999 TJ3 || 4 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (91592) - || 1999 TU3 || 2 oktober 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (91593) - || 1999 TF7 || 6 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (91594) - || 1999 TN8 || 6 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (91595) - || 1999 TZ9 || 9 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (91596) - || 1999 TF11 || 9 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (91597) - || 1999 TB13 || 10 oktober 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91598) - || 1999 TK13 || 11 oktober 1999 || Lime Creek || R. Linderholm
|-
| (91599) - || 1999 TQ13 || 10 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (91600) - || 1999 TN16 || 13 oktober 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák|}

Planetoïdenlijsten